Elif peut désigner :
 la première lettre de l'alphabet arabe ;
 un prénom féminin turc.
 un mot-clef , en langage informatique "script-shell", qui est la contraction de "else" et de "if" 
 Elif (série télévisée), une série télévisée turque de 2014.

Prénom féminin